Burnt Islands peut désigner :
 les îles Burnt, trois petites îles dans le Firth of Clyde en Écosse ;
 Burnt Islands, une ville sur l'île de Terre-Neuve au Canada.

Voir aussi
 Burntisland, un burgh de la région de Fife en Écosse.